Frontal (von lat. frons „Stirn“) steht für:
 Frontal (1993), deutsches Fernsehmagazin, und das Nachfolgeformat Frontal (2001)
 Frontal xx (* 1964), deutsches Rennpferd und erfolgreicher Deckhengst

frontal, Adjektiv
 Frontalunterricht im Gegensatz zur Gruppenarbeit, siehe Klassenunterricht
 Frontalansicht, die Portraitdarstellung von vorn
Anatomie, allgemein die Vorderseite betreffend
 allgemein auch Frontalebene als eine Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
 die Stirn betreffend
 das Stirnbein betreffend
das Stirnhirn betreffend
Meteorologie, eine oder mehrere Wetterfronten beinhaltend bzw. betreffend

en:Frontal